Swan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Steven Swan
 G.A. Swan